Лојзе Розман (2. јун 1930, Цеље, Краљевина Југославија — 5. мај 1997. Љубљана, Словенија) је био словеначки глумац.

Улоге 

|-
| 1952. ||Свет на Кајжарју  || Svet na Kajžarju || Миличник||
|-
| 1955. || Три приче || Tri zgodbe ||  ||
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || Trenutki odločitve || ||
|-
| 1959. || Пет минута раја || Pet minut raja || Луцијан|| ||
|-
| 1960. || Акција || Akcija || Цирил ||
|-
| 1960. ||Веселица  || Veselica || Мишко ||
|-
| 1961. ||Балада о труби и облаку || Balada o trobenti in oblaku ||  ||
|-
| 1962. ||Минута за убиство || Minuta za umor || ||
|-
| 1962. ||Тог лепог дана || Tistega lepega dne || Лудвик||
|-
| 1963. || Саморастники || Samorastniki||    ||
|-
| 1964. || Завера || Zarota || ||
|-
| 1964. || Не плачи, Петре|| Ne joči, Peter || Дане||
|-
| 1966. || Амандус|| Amandus || ||
|-
| 1967. || Прича које нема ||| Zgodba ki je ni || Вук||
|-
| 1967. || Тврђава силеџија|| Grajski biki  || Францијев отац||
|-
| 1967. ||Невидљиви батаљон || Nevidni bataljon || ||
|-
| 1969. ||Дружина Сињега галеба ||  Bratovščina Sinjega galeba || ||
|-
| 1969. || Битка на Неретви || || Иван||
|-
| 1971. || Тамни храст  || -{Temni hrast}- || ||
|-
| 1978. || Прослава пролећа|| -{Praznovanje pomladi}- || Симонов оце||
|-
| 1979. || Анно домини 1573  ТВ серија|| -{Anno domini 1573}- || Гашпар Алапић||
|-
| 1980. || || Тајна Николе Тесле || ||
|-
| 1981. || || Непокорени град ||-{Sturmbannführer}-||
|-
| 1982. ||Неплодност  || -{Pustota}- || ||
|-
| 1983. || Дах  || -{Dih}-  || ||
|-
| 1984. ||  Весела свадба || -{Veselo gostivanje}-  || ||
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст || Ljubezen nam je vsem v pogubo || Зринец||
|-
| 1989. || Неко други|| Некдо друг || Дамјанов отац||
|-
| 1990. || До краја и даље|| Do konca in naprej || Кмет||
|-
| 1995. || || Радио. доц || Јурас||
|-
| 1995. || || Рабљева фреска || Лука||
|-
| 1995. || || Стриптих || ||
|-
| 1995. || || -{Carmen}- || ||
|-
| 1996. || || Експрес, Експрес || ||
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1930.
Умрли 1997.
Цељани
Словеначки глумци
Југословенски глумци